Castellacci ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Castellacci (* 1949), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Francesco Castellacci (* 1987), italienischer Rennfahrer
 Mario Castellacci (1925–2002), italienischer Autor und Regisseur
 Pietro de Villanova Castellacci (1815–1881), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Kurienbischof